

Toponyme 
 Livré-la-Touche, Livré jusqu'au , commune française de la Mayenne ;
 Livré-sur-Changeon, commune française d'Ille-et-Vilaine.